Хорхе Рольдан Пополь (; родился 16 января 1940, Гватемала) — гватемальский футболист, играл на позиции полузащитника, тренер. Почти всю жизнь провёл в гватемальской «Авроре», став символом, капитаном, а затем и тренером клуба. Был капитаном сборной Гватемалы на ОИ 1968 и 1973, участником квалификации двух ЧМ. Тренировал сборную Гватемалы, как национальную, так и Олимпийскую.

Рольдан дебютировал в «Авроре» в 1958 году, в возрасте 17 лет, при тренере Рубене Амориме, он помог выиграть три титула чемпиона Гватемалы в 1964, 1966, и 1968, он выступал за «Аврору» почти 15 лет, забив 111 мячей, до сих поря являясь лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он стал первым гватемальцем, который играл за профессиональный испанский клуб — «Херкулес», в который он пришёл в 1973.

Рольдан играл в молодёжной сборной страны, которая выиграла Центрально-Американские юношеские игр в 1958 году. Он был капитаном олимпийской сборной Гватемалы, команды, достигшей на Олимпиаде-1968 стадии четвертьфинала. На отборочном турнире к ЧМ 1970 он провёл два матча, а к ЧМ-1974 — шесть игр. В 1974 он закончил карьеру футболиста и стал тренером.

Он стал работать в своём прежнем клубе — «Авроре», которую привёл к чемпионскому титулу в 1975, в 1979 он выиграл с ним IX Кубок Фердинанда, а затем чемпионские звания в 1986 и 1993 (этот чемпионат до сих пор последний, выигранный «Авророй»). Также Рольдан тренировал национальную команду Гватемалы на отборочном турнире к ЧМ-1990 года, Олимпийскую сборную на ОИ-1988, а также национальную сборную на Кубке UNCAF 1995, где Гватемала стала вице-чемпионом.

В 2004 году Хорхе Рольдан стал генеральным директором Национальных футбольных команд.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Центрально-Американских юношеских игр: 1958
 Участник Олимпийских игр: 1968, 1973
 Чемпион Гватемалы: 1964, 1966, и 1968
 31-й игрок Центральной Америки XX века по опросу МФФИИС

Как тренер 
 Чемпион Гватемалы: 1975, 1986, 1993
 Обладатель IX Кубок Фердинанда: 1979
 Финалист Кубка UNCAF: 1995

Футболисты Гватемалы
Игроки сборной Гватемалы по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Аврора» Гватемала
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Футбольные тренеры Гватемалы
Тренеры сборной Гватемалы по футболу
Тренеры ФК «Аврора» Гватемала